Sarreaus kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sarreaus (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Sarreaus (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar